Piotr Grabowski se poate referi la unul din următorii:
 Piotr Grabowski (n. secolul al XVI-lea - d. 1625) - scriitor politic polonez, paroh de Pärnu
 Piotr Grabowski (1947–1998) - actor polonez
 Piotr Grabowski (n. 1968) - actor polonez
 Piotr Grabowski (n. 1972) - actor polonez
 Piotr Grabowski - baschetbalist polonez